Paraguaçu (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Paraguaçu (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Cabaceiras do Paraguaçu, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Paraguaçu Paulista, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo